Ozark (televíziós sorozat)
Ozark (Alabama)
Ozark (Arkansas)
Ozark (Kentucky)
Ozark (Missouri)
Ozark megye